Cem steht für:

 Cem (Name), türkischer männlicher Vorname persischer Herkunft, der auch als Familienname auftritt
 Cem (Religion), eigentlich Cem Ayini, ein religiöses Ritual der Aleviten und Bektaschi
 Cijevna (albanisch Cem), ein Nebenfluss der Morača, der in Nordalbanien entspringt und in Montenegro unweit des Skutarisees mündet

CEM steht als Abkürzung für:

 CEM  Mikrowellen Labortechnik, ein Unternehmen zur Herstellung von Geräten zur Probenvorbereitung
 Central Mongolia Airways, eine mongolische Charterfluggesellschaft, operiert mit Hubschraubern im gesamten Gebiet der Mongolei, Hauptsitz ist Ulaanbaatar nach dem ICAO-Code
 Cohort Event Monitoring, eine Methode der Pharmakoepidemiologie und Pharmakovigilanz zur Aufdeckung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW)
 Composite Epoxy Material, Basismaterial in der Leiterplattentechnologie
 Contagious Equine Metritis, ansteckende Gebärmutterentzündung des Pferdes
 Corporate-Event-Management, Teilnehmermanagement für Veranstaltungen (Betriebsversammlung, Kongresse, Schulungen)
 Customer-Experience-Management, die Schaffung positiver Kundenerfahrungen zum Aufbau einer emotionalen Bindung zwischen Anwender und Produkt oder Anbieter
 Zement nach der in Europa gültigen Norm EN 197
 Cem-Stiftung
 Compagnie Électro-Mécanique, französische Tochtergesellschaft von Brown, Boveri & Cie.
 Cause Effect Matrix, eine graphische Programmieroberfläche für Speicherprogrammierbare Steuerungen

CEM